Esistono più comuni francesi con questo nome

Rosnay – Indre
Rosnay – Marna
Rosnay – Vandea